William Henry Hunt (1823-1884), politico statunitense
 William Henry Hunt (1857-1949), giudice statunitense
 William Henry Hunt (1790-1864), pittore inglese